Hassen est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Abdallahi Hassen Ben Hmeida (né en 1954), homme politique et diplomate mauritanien
Abdulahi Hassen, homme politique éthiopien
Adel Ben Hassen (né en 1964), homme politique tunisien
Baba Hassen (mort en 1683), dey d'Alger
Abdelkader Ben Hassen (né en 1969), joueur tunisien de football
Jonas Hassen Khemiri (né en 1978), écrivain suédois
Marie-Reine Hassen (née en 1954), économiste et femme politique centrafricaine
Mehammed Hassen, homme politique éthiopien
Mohamed Hassen (né en 1953), historien et archéologue tunisien
Mohamed Lemine Ould El-Hassen (1981-2013), djihadiste mauritanien
Mouez Hassen (né en 1995), joueur franco-tunisien football
Noredin Hassen, homme politique éthiopien
Tahar Ben Hassen (né en 1941), boxeur tunisien

Prénom
Hassen Abid (mort en 2019), tortionnaire tunisien
Hassen Akacha (1914-?), joueur tunisien de football
Hassen Annabi (né en 1950), historien et homme politique tunisien
Hassen Bayou (né en 1949), joueur tunisien de football
Hassen Béjaoui (né en 1975), joueur tunisien de football
Hassen Belkhodja (1916-1981), homme politique et d'affaires tunisien
Hassen Ben Nasser (né en 1986), coureur cycliste tunisien
Hassen Bouabdellah (né en 1947), réalisateur et écrivain franco-algérien
Hassen Chabri (né en 1931), joueur algérien de football
Hassen Chalghoumi (né en 1972), responsable associatif et religieux franco-tunisien
Hassen Doss, chanteur d'opéra tunisien
Hassen El Karrèche (1882-1962), boxeur tunisien
Hassen El Kout, joueur tunisien de football
Hassen El Memmi (1927-2020), homme politique tunisien
Hassen Gabsi (né en 1974), joueur tunisien de football
Hassen Ghoula (né en 1968), joueur algérien de football
Hassen Guellaty (1880-1966), homme politique et journaliste tunisien
Hassen Harbaoui (né en 1987), joueur tunisien de football
Hassen Khalsi (1931-2007), acteur tunisien
Hassen Meddad (né en 1967), acteur et humoriste français
Hassen Nouisseri (1898-1970), joueur tunisien de football
Hassen Ogbi (né en 1989), joueur algérien de football
Hassen Rahma (mort vers 1295), chimiste arabe de Syrie
Hassen Tahir (né en 1946), joueur algérien de football
Hassen Toumi (né en 1942), joueur tunisien de football
Hassen Zlassi (né en 1935), joueur tunisien de football
El-Hassen Ould Khalill Jouleibib (1981-2013), djihadiste mauritanien

Toponyme

Baba Hassen, commune dans la banlieue sud-ouest d'Alger

Beni Hassen, ville du Sahel tunisien
Parc Hassen Belkhodja, centre d'entrainement de football de Tunis

Voir aussi
Beni Hassen (délégation), délégation tunisienne du gouvernorat de Monastir

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme